Кортеконсепсьон () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Уэльва. Занимает площадь 49 км². Население — 607 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 114 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Corteconcepción

Муниципалитеты Уэльвы
Населённые пункты Уэльвы